

Medaglie

Teste di serie

  Erislandy Savón (Finale)
  Vasiliy Levit (Quarti di finale)

<li>  Evgenij Tiščenko (Campione)
<li>  Abdulkadir Abdullayev (Semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni